Hesperia réfère notamment à :

Biologie 
 Hesperia, genre de papillons.

Revue 
 Hesperia, revue savante, dans les domaines de l'archéologie grecque, l'art, l'épigraphie, l'histoire et la littérature.

Toponyme

Hotel Hesperia Tower, hôtel de L'Hospitalet de Llobregat, près de Barcelone.

Hesperia, ville de Californie ;
 Hesperia, village du Michigan.

Parc d'Hesperia, parc d'Helsinki ;
 Esplanade d'Hesperia, esplanade d'Helsinki.

Plus loin 
 Hesperia Planum, haut plateau volcanique de la planète Mars.

Patronyme 
 Hesperia (1885-1959), actrice italienne de cinéma.

Voir aussi